Guachipas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Guachipas, kommun, Salta, 
 Guachipas (kommunhuvudort i Argentina), Salta, 

Robotskapade Argentinaförgreningar